Esta é uma lista de municípios da província e comunidade autónoma das Ilhas Baleares, Espanha.

Baleares